Wölfleinsgraben ist ein Gewässername:

 Wölfleinsgraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wölfleinsgraben (Gailnauer Graben), rechter Zufluss des Gailnauer Grabens (zum Oestheimer Mühlbach, zur Tauber) bei Unteroestheim, Gemeinde Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern